Een verkeersweg:
 N704 (Frankrijk)
 N704 (Nederland), zie Provinciale weg 704

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing